Quadriga kan betyda:
 Quadriga (fyrspann) – en tvåhjulig vagn som var öppen baktill, vanligen försedd med endast en tistelstång och förspänd med fyra hästar i bredd
 Quadriga –  en staty på Brandenburger Tor
 Triumphal Quadriga – en staty i Markuskyrkan i Venedig
 Quadrigarius  – körsvennen
 Quadriga (pris) – ett pris som varje år sedan 2003 utdelas i Berlin av föreningen Werkstatt Deutschland
 Quadriga (bibeltolkningsmetod) – en fyrfaldig metod för utläggning av Bibeln